Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Taipei 2 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Saisai Zheng che ha battuto in finale Zarina Dijas 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Kai-Chen Chang (semifinali)
 Saisai Zheng (Campionessa)
 Caroline Garcia (semifinali)
 Julia Glushko (secondo turno)

 Nudnida Luangnam (quarti di finale)
 Noppawan Lertcheewakarn (quarti di finale)
 Assente
 Ling Zhang (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Taipei 2012